Kadavoor é uma pequena aldeia da fronteira oriental do distrito de Ernakulam em Kerala, Índia. Ela está localizada a cerca de vinte quilômetros de distância das cidades vizinhas Muvattupuzha, Kothamangalam e Thodupuzha.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Aldeias da Índia
Localidades de Querala